Esistono più comuni francesi con questo nome

 Vierville – Eure-et-Loir
 Vierville – Manica